Натуральне число 1365
 1365 рік до нашої ери
 1365 рік нашої ери